Filo - um grupo da taxonomia biológica;
Filo (linguística) - um conceito linguístico;
Filo de Alexandria - um filósofo neoplatónico
LIFO

Desambiguaçãofilo da minhoca plateominto